Агара́к (с  — «усадьба») — название населённых пунктов:

Армения 
 Агарак — город в области Сюник.
 Агарак — село в марзе Арагацотн.
 Агарак — прежнее, до 2008 года название села Агаракаван Арагацотнской области.

Турция 
 Агарак — до 1880 г. название города Деринёз в Карской области (с 1880 по 1928 Екрек)
 Агарак — до 1902 г название города  (с 1902 по 1928 Екрек)
 Агарак — до 1901 г название деревни (с 1901 по 1928 Екерек)

Примечания